Héctor Miguel Herrera López (Tijuana, 1990. április 19. –) a mexikói válogatott olimpiai bajnok labdarúgója, korábban az Atlético de Madrid középpályása, 2022-től a Houston Dynamo játékosa. Tagja volt annak a csapatnak, amely Mexikó történetének 13. olimpiai aranyérmét szerezte.

Pályafutása

Klubcsapatokban

A mexikói első osztályú bajnokságban 2011-től szerepelt, méghozzá a Pachuca színeiben, ahol 52 mérkőzést játszott, majd 2013-ban az FC Portóhoz került.

A válogatottban
A mexikói válogatottban először 22 évesen, 2012. október 16-án lépett pályára egy Salvador elleni világbajnoki selejtezőn, majd ezután még számos más selejtezőn és barátságos mérkőzésen szerepelt. 2013-ban egy mérkőzésen játszott a konföderációs kupán is, majd a következő évben a világbajnokság keretébe is bekerült, sőt, Mexikó minden vb-meccsén pályára is lépett. Majdnem végigjátszotta a 2015-ös CONCACAF-aranykupát is, amelyet a válogatott meg is nyert. Századik válogatottságát 2022 nyarán érte el.

Mérkőzései a válogatottban

Sikerei, díjai
Porto
Portugál szuperkupagyőztes (1): 2013

Mexikó
Olimpiai bajnok (1): London, 2012
CONCACAF-aranykupa-győztes (1): 2015

Források 

Héctor Miguel Herrera a transfermarkt honlapján
Héctor Miguel Herrera statisztikái a mexikói első osztályban 

Mexikói labdarúgók
Mexikói olimpiai bajnokok
Olimpiai bajnokok (2012)
Olimpiai bajnokok (labdarúgás)
Labdarúgó-középpályások
1990-ben született személyek
Tijuanaiak
A Tampico Madero labdarúgói
A Pachuca labdarúgói
A Porto labdarúgói
Az Atlético Madrid labdarúgói
A Houston Dynamo labdarúgói
A Primeira Liga labdarúgói
A La Liga labdarúgói
A 2012. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
A 2022-es világbajnokság labdarúgói
Spanyol bajnok labdarúgók
Élő személyek